Pierre de lune peut faire référence à :

Cinéma et télévision 
 La Pierre de lune, un court métrage français d'un réalisateur anonyme ; 
 La Pierre de lune, un téléfilm de Jean-Louis Colmant (1973) ;
 La Pierre de lune, un épisode de la série télévisée Kaamelott.

Littérature 
 Pierre de lune (1909), une pièce de théâtre de Louis Péricaud ;
 Pierre de lune (, 1985), un roman de James Herbert ;
 Pierre de lune (2006), un conte de Daniel Leduc ;
 La Pierre de lune (,  1868), un roman de Wilkie Collins ;
 La Pierre de lune (, 1926), un roman d'Otto Willi Gail ;
 La Pierre de lune (1933), une histoire de Harry Dickson ;
 La Pierre de lune (, 1939), le premier roman de Tommaso Landolfi ;
 La Pierre de Lune (1955), un album de la série de bandes dessinées Johan et Pirlouit.

Autre 

 Pierre de lune, une orthose ;
 Pierre de lune (ou Sandakada pahana), élément de l'architecture srilankaise ancienne ; 
 Benoît XIII, antipape, de son nom Pedro de Luna ou encore Pierre de Lune ;
 Pierre de Lune, un cuisinier du  ;
 Pierre de lune, une chorégraphie de Thierry Malandain ;
 Des roches provenant du sol lunaire, en particulier celles rapportées sur Terre par les astronautes ;
 Pierre de lune, l'association qui gère et anime l'exposition permanente sur l'astroblème de Rochechouart.

Homonymie de titre